AATW peut signifier :

 
 Anarchists against the wall

Homonymie d'acronyme